Scissurella lamellata är en snäckart som först beskrevs av Arthur Adams 1862.  Scissurella lamellata ingår i släktet Scissurella och familjen Scissurellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lamellata